A Eurocopa de Fórmula Renault de 2020 foi a 31ª da Eurocopa de Fórmula Renault 2.0.

Teve início em 10 de julho com a rodada dupla em Monza, e encerrou-se em 14 de novembro, em Paul Ricard. O campeão foi o francês Victor Martins, da ART Grand Prix.

Pilotos

Classificação

Campeonato de pilotos 

{|
|

Nota:

  – Metade dos pontos foram ganhos na corrida 1, uma vez que menos do que 75% da distância programada foi completa.

Campeonato de construtores 
Para equipes competindo com mais de dois carros, apenas os dois melhores colocados são elegíveis para marcar pontos no campeonato de construtores.

Nota:

  – Metade dos pontos foram ganhos na corrida 1, uma vez que menos do que 75% da distância programada foi completa.

Ligações externas 
 Site oficial do Campeonato de Fórmula Renault Eurocup

Fórmula Renault 2.0 Eurocup
2020 no automobilismo